Harry Scott (boxe)
 Harry Scott (football)
 Harry Scott (hockey sur glace)

Homonymie de personnes